Голубцо́ва — фамилия, женская форма фамилии . Известные носители: Голубцова, Валерия Алексеевна (1901—1987) — ректор Московского энергетического института с 1943 по 1952 год, жена Г. М. Маленкова.
 Голубцова, Елена Сергеевна (1921—1998) — советский и российский историк-антиковед.
 Голубцова, Катержина (род. 1976) — чешская биатлонистка, чемпионка мира.
 Голубцова, Ольга Семёновна (1903—1974) — работница советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.